Dio kan syfta på:

 Dio – ett amerikanskt hårdrocksband
 Dio (musikalbum) – det åttonde studioalbumet från 2010 av det norska heavy metal-bandet Jorn

Personer
 Ronnie James Dio (1942–2010), en amerikansk sångare i Dio
Dio Cassius (150–235), en romersk politiker och historiker av grekiskt ursprung
Dio Chrysostom (40–115), en grekisk talare

Geografi

Frankrike 

 Dio-et-Valquières, departementet Hérault i regionen Occitanien,